Se min kjole kan henvise til en række forskelle artikler:
 Se min kjole (sang) - en dansk børnesang
 Se min kjole (film) - en dansk roadmovie fra 3. juli 2009 af Hella Joof